Ковш (кóвшик) (от  — «уполовник, ковш, большая ложка», наряду с  — «череп, твёрдая оболочка, чаша») — ёмкость с одной рукоятью, предназначенная для питья и подачи напитков на стол, зачерпывания и переливания жидкостей, пересыпания сыпучих продуктов.

В современном домашнем хозяйстве «ковшом» также называют небольшую кастрюлю с прямой ручкой (например, турка).

Описание 
Ковши для питья и подачи напитков использовали на Руси в X—XIX веках. Форма сосуда в виде чаши или ладьи. Характерными особенностями является остриё на одной стороне (образующееся подъёмом краёв сосуда и соединение их под углом) и уплощённая (листовидная) ручка на противоположной стороне ковша. Деревянные ковши украшали росписью и резьбой.

У некоторых ковшей на месте острия может быть дополнительная ручка, что превращает их в скобкарь (скопкарь) — разновидность ковша с двумя ручками (скобами). Ручки скобкаря часто были выполнены в виде хвоста и головы птицы (утки, лебедя), иногда лошади или дракона. В наиболее поздний период использования ковшей и скобкарей (XIX — начало XX веков) название «скобкарь» сохранили лишь на севере России, в центральных же регионах всё это называли одним словом «ковш».

Особой ценностью считали серебряные ковши, декорированные владельческими надписями и узорами. Самые ранние серебряные ковши, найденные во время археологических раскопок, датируют XII—XIII веками, в отечественных музеях представлены ковши XV—XVI веков. В литературе встречаются ковши: «питьи», «водосвятные», «выносные», «хоромные», «жалованные», «ковши-лебеди», «погребные», «винные». «Выносные» ковши обычно большого размера использовали во время торжественных мероприятий. Их украшали гербами, узорами, чеканкой и гравировкой с именем владельца. Наиболее известный ковш такого типа, принадлежавший князю Василию III, хранящийся в Сергиево-Посадском государственном музее-заповеднике.

В большом деревянном ковше (называемом «конюхом») ёмкостью до двух вёдер (около 24 литров) на праздничный стол подавали алкогольные напитки (пиво, медовуху, брагу, квас). Для розлива напитков из большого ковша по чаркам или стаканам использовали налёвки (черпаки), которые вешали крюковидными ручками на края конюха.

См. также 

 Половник (столовый прибор)
 Ендова
 Нетилат ядаим

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 

Русская питейная посуда